— японская анимационная студия, выпускающая аниме с использованием технологии сел-шейдинга и трехмерной компьютерной графики.

История 
Компания была основана в Минато, Токио сценаристом Котаро Исидатэ в марте 2013 года. Она является дочерней компанией .

28 декабря 2017 года компания выиграла третью награду .

Работы

Телесериалы

Примечания

Ссылки